Dobrzyń se poate referi la:

 Dobrzyń nad Wisłą, oraș în Polonia
 Dobrzyń, Lubusz, sat în Polonia
 Golub-Dobrzyń, oraș în Polonia
 Comuna Golub-Dobrzyń, comună în Polonia

Altele 
 Dobrzany, oraș în Polonia

Vezi și 
 Dobra (dezambiguizare)
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)